Daddy's Girl est une expression anglaise signifiant « fille à papa ». Elle a été utilisée pour :
 Daddy's Girl, album de bande dessinée de Debbie Drechsler publié en 1996 ;
 Daddy's Girl, chanson de Natalia Kills parue sur l'album Trouble en 2013.

Cinéma 
 Daddy's Girl, film américain de Martin Kitrosser sorti en 1996 ;
 Daddy's Girl, film britannique de D.J. Evans sorti en 2006 ;
 Daddy's Girl, film américain de Julian Richards sorti en 2018 ;

 Daddy's Girl, court métrage américain de Bruce Postman sorti en 1994 ;
 Daddy's Girl, court métrage américain d'E.P. Macalma sorti en 2016 ;

Télévision 
 Daddy's Girl, téléfilm documentaire américain de Reggie Rock Bythewood diffusé en 2007 ;
 Daddy's Girl, téléfilm américain de Kayden Phoenix diffusé en 2018 ;

Références 

Homonymie de titre